Shūko Aoyama e Ena Shibahara erano le detentrici del titolo, ma Shibahara ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo. Aoyama ha fatto coppia con Chan Hao-ching, ma sono state sconfitte in finale da Luisa Stefani e Zhang Shuai con il punteggio di 3-6, 6-2, [10-8].

Teste di serie 

  Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (semifinale)
  Anna Danilina /  Ljudmyla Kičenok (primo turno)

  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (primo turno) 
  Yang Zhaoxuan /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)

Wildcard 

  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mubadala Abu Dhabi Open 2023